Batista har flere betydninger:

 Fulgencio Batista – cubansk præsident
 Dave Batista – amerikansk wrestler.